Mosavi, Mousawi (Arabe translittération), 
 Mousavi (Persan translittération), 
 Moussaoui (en français)
 Moosawi (en Bahreïn)

Patronymes 

 Abbas Moussaoui ou Abbas al-Musawi (1952-1992), libanais chef du Hezbollah ;
 Karim Moussaoui (né en 1976), réalisateur algérien ;
 Mohammed Moussaoui (né en 1964), universitaire franco-marocain et président du Conseil français du culte musulman (CFCM) depuis  et préalablement de  à   ;
 Mohammed Moussaoui (né en 1964), universitaire franco-marocain et président du Conseil français du culte musulman (CFCM) depuis  et préalablement de  à   ;
 Nadia Moussaoui (née en 1982), lutteuse franco-algérienne ;
 Samir Moussaoui (né en 1975), athlète algérien ;
 Samir El Moussaoui (né en 1986), footballeur néerlandais ;
 Sofia Moussaoui (née en 2001), gymnaste marocaine ;
 Toufik Moussaoui (né en 1996), footballeur algérien ;
 Miloud El Moussaoui (né en 1973), informaticien.